Волос, волосы может означать:

 Волосы — часть защитного покрова. У животных густой волосяной покров называется мехом или шерстью.
 Воло́с — восточнославянский вариант имени  (Власий).
 Волос или Велес — бог в древнерусской языческой мифологии.
 Волос (город) — город в Греции.
 Волос (дим) — община в Греции.
 Волос (станция) — железнодорожная станция в городе Волос.
 «Волос» — греческий футбольный клуб из города Волос.
 «Волосы» — психоделический мюзикл, веха хиппи-движения 1960-х годов.
 «Волосы» — киноверсия мюзикла «Волосы», США — ФРГ, 1979.
 «Волосы» — студийный альбом Бьянки 2019 года.

Фамилия 
 Волос, Александр Николаевич (род. 1950) — российский тренер по дзюдо и самбо.
 Волос, Андрей Германович (род. 1955) — российский писатель, переводчик и поэт, геофизик.
 Волос, Мариуш (род. 1968) — польский историк, педагог.
 Волос, Юрий Николаевич (род. 1986) — российский футболист, нападающий.